Voranava kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Voranaŭskі rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Voranava (distriktshuvudort i Vitryssland), Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar